Grimlinghausen ist der Name folgender Ortschaften in Nordrhein-Westfalen (Deutschland):

 Grimlinghausen (Neuss), Ortsteil der Stadt Neuss
 Grimlinghausen (Bestwig), Ortsteil der Gemeinde Bestwig
 bis Ende 1974 die Bezeichnung für Nierbachtal, seit Anfang 1975 Ortsteil von Bestwig